Beau Brummell (1778 - 1840) est le pionnier du dandysme britannique.
 Beau Brummel est un film américain de 1924 inspiré de la vie du précédent.
 Le Beau Brummel est un remake américain de 1954 du film précédent.
 The Beau Brummels est un groupe  de pop et de folk rock américain du milieu des années 1960.
 Beau Brummels '66 est un album du groupe précédent sorti en 1966.